Johann Ludwig von Goltstein ist der Name folgender Personen:

* Johann Ludwig von Goltstein (1689–1731), deutscher Statthalter 
 Johann Ludwig von Goltstein (1717–1779), deutscher Beamter, Richter und Politiker